Rothstein steht für:
 Rothstein (Uebigau-Wahrenbrück), Stadtteil von Uebigau-Wahrenbrück, Brandenburg
 Rotstein, bis 1900 Rothstein, Bergmassiv und Naturschutzgebiet im Landkreis Görlitz, Sachsen

Rothstein ist der Familienname folgender Personen:
 Arminio Rothstein (1927–1994), österreichischer akademischer Maler, Puppenmacher und Puppenspieler, Drehbuch- und Buchautor, Musiker, Zauberer
 Arnold Rothstein (1882–1928), US-amerikanischer Gangster und Spieler
 Arnold Rothstein, amerikanischer Psychoanalytiker
 Arthur Rothstein (1915–1985), US-amerikanischer Fotograf

 Christine Rothstein (* 1945), österreichische Drehbuchautorin und Puppenspielerin
 Edvard von Rothstein (1821–1890), schwedischer Architekt
 Erika Rothstein (1935–2015), deutsche Politikerin (SPD)
 Gordana Rothstein (?), österreichische Puppenkünstlerin, Puppenspielerin, Bildhauerin, Drehbuchautorin, Übersetzerin
 Hugo Rothstein (1810–1865), preußischer Offizier, Schriftsteller, Musiker und Lehrer
 Jed Rothstein, US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Lena Rothstein (?), Puppenmacherin, Schauspielerin und Sängerin
 Mathilde Rothstein (Tilly Moses, 1893–1982), deutsch-israelische Bergsteigerin, Ärztin
 Max Rothstein (1859–1940), deutscher Klassischer Philologe
 Melissa Rothstein (?), Ehefrau von Bam Margera
 Natalie Rothstein (1930–2010), britische Textilwissenschaftlerin und Kuratorin
 Seth Rothstein (?–2013), US-amerikanischer Musikproduzent und -manager
 Sumner Murray Rothstein (Sumner Redstone, * 1923), US-amerikanischer Unternehmer
 Theodor Rothstein (1871–1953), russischer Journalist, Schriftsteller, Sozialdemokrat, Kommunist, Botschafter
 Wolfgang Rothstein (1910–1975), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Rothsteiner Felsen (Brandenburg)
 Rothsteinsmoor (Naturschutzgebiet)
 Rothesteinhöhle (im Ith bei Holzen, Niedersachsen)
 Rothenstein (Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen)
 Rotstein (Begriffsklärung)
 Rodshtein (Begriffsklärung)